Média
 bumm.sk, szlovákiai magyar hírportál
 Bumm!, a TV2 kvízműsora
Művészet
 Bumm!, a Született feleségek című filmsorozat ötvenharmadik epizódja
 Bummm!, az LGT harmadik albuma.